Na tropie króla lasu (fr. Flapacha, où es-tu ?, ang. FloopaLoo, Where Are You?, 2011) – francuski serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Xilam, producenta seriali jak Głupki z kosmosu oraz Oggy i karaluchy. Twórcą serialu jest Hugo Gittard.

Premiera serialu odbyła się we Francji w 2011 roku na francuskim kanale TéléTOON+. W Polsce serial zadebiutował 28 czerwca 2015 na antenie Canal+ Family.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie dwóch bohaterów – Lisy i Matta, którzy spędzają wakacje na letnim obozie w dolinie Surprise Valley. Kuzyni szybko odkrywają i dowiadują się, że miejsce, w którym się znaleźli jest magiczne. Razem z innymi dziećmi – Gretą, bliźniaczkami Mary Jane i Mary Lou, Malikiem i Bryanem postanawiają poszukać legendarnego króla lasu Floopaloo, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania i spełnia życzenia. Lisa i Matt oraz przyjaciele codziennie przeżywają niesamowite przygody.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – Studio Publishing
Dialogi: 
 Aleksandra Engler-Malinowska (odc. 1-8),
 Dorota Dziadkiewicz (odc. 21-26, 31-32, 35-50),
 Kamila Klimas-Przybysz (odc. 27-30, 33-34)
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Kierownictwo produkcji: Urszula Jankowska
Udział wzięli:
 Beata Jankowska-Tzimas – Matt
 Joanna Pach-Żbikowska – Lisa
 Anna Gajewska – 
 Malik,
 Otylia,
 żeński głos z dyktafonu (odc. 3),
 Duch groty (odc. 7),
 jeden z pomidorów (odc. 26)
 Julia Kołakowska-Bytner – 
 Greta,
 Marie-Jeanne i Jeanne-Marie,
 jeden z pomidorów (odc. 26)
 Robert Tondera – 
 Hipolit,
 papryka z ogrodu Flapasza (odc. 26),
 sałata z ogrodu Flapasza (odc. 26),
 nutria Waldo (odc. 43)
oraz:
 Katarzyna Łaska – 
 Bryan,
 Aneta,
 jeden z pomidorów (odc. 26)
 Tomasz Błasiak – 
 nutria Rysiek (odc. 2),
 męski głos z dyktafonu (odc. 3)
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Przypisy 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011